В парному розряді жіночого тенісного турніру Gaz de France Stars 2004, що проходив у рамках Туру WTA 2004, Дженніфер Расселл і Мара Сантанджело виграли титул, у фіналі перемігши пару Нурія Льягостера Вівес і Марта Марреро 6-3, 7-5.

Сіяні пари 

 Єлена Костанич /  Клодін Шоль (чвертьфінал)
 Ліза Макші /  Тетяна Перебийніс (1-ше коло)

 Татьяна Гарбін /  Тіна Кріжан (1-ше коло)
 Ольга Благотова /  Габріела Навратілова (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Gaz de France Stars